Abraxas (Abrasax) est un terme grec désignant une divinité gnostique, une amulette ou un démon.

Musique 
 Abraxas, un album de Santana (1970)
 Abraxas, un morceau du groupe hardrock Therion dans l'album Lemuria (2004)
 Les Abraxas pernicieux est le titre d'un album de la série  Isabelle.

 Abraxas, un groupe de rock progressif
 Abraxas Foundation, ancien nom de NON (groupe).

 Abraxas, pseudonyme de Jeff « Abraxas » Porter, membre du duo néerlando-américain Flamman & Abraxas.
 Abraxas, nom de l'EP de Lone (2019).

Littérature 
 Abraxas, un roman de Jacques Audiberti
 Abraxas, une série de bande dessinée française

 Abraxas, un personnage des comics Marvel

Cinéma et séries 
 Abraxas, gardien de l'univers (Abraxas, Guardian of the Universe), film américano-canadien réalisé par Damian Lee en 1994
 Abraxas (Aburakurasu no matsuri), film japonais réalisé par Naoki Katô en 2011

Informatique 
 Abraxas Xenosaga, un jeu vidéo adapté en mangas
 Abraxas5, un virus informatique découvert en

Zoologie 
 Abraxas, un genre de lépidoptères (papillons)

Autres 
 Les Espaces d'Abraxas sont un grand ensemble de logements dessiné par l'architecte Ricardo Bofill à Noisy-le-Grand
 En Belgique, un organisme d'étude des phénomènes magiques et inexpliqués nommé Institut Abrasax, fut situé à Forchies-la-Marche. Il enseignait diverses traditions magiques via internet. Il fut perquisitionné en 1996 dans le cadre de l'affaire Dutroux et mis hors de cause.
 L'Abraxas est le nom d'un sceptre dans certains jeux de la saga de Final Fantasy.